Laidunina kan syfta på följande platser i Estland:

 Laidunina, Salme, udde på Ösel, 
 Laidunina, Laimjala, udde på Ösel,